bł. Franciszka d'Amboise (1427–1485) – księżna Bretanii
 bł. Franciszka Pinzokere (zm. 1627) – japońska tercjarka dominikańska, męczennica
 bł. Franciszka Anna od Matki Bożej Bolesnej (1781–1855) – hiszpańska zakonnica
 bł. Franciszka de Paula od Jezusa (ok. 1810–1895) – brazylijska wierna świecka
 bł. Franciszka Schervier (1819–1876) – niemiecka zakonnica, założycielka Sióstr Ubogich św. Franciszka
 bł. Franciszka Aldea Araujo (1881–1936) – hiszpańska zakonnica, męczennica
 bł. Franciszka Cualladó Baixauli (1890–1936) – hiszpańska działaczka Akcji Katolickiej, męczennica
 bł. Franciszka Ksawera Maria Fenollosa Alcaina (1901–1936) – hiszpańska zakonnica, męczennica

Zobacz też:
 Święta Franciszka